Otro – torrente affluente del fiume Sesia
 Val d'Otro – valle laterale dell'alta Valsesia, percorsa dall'omonimo torrente
 Ghiacciaio d'Otro – ghiacciaio alpino da cui nasce l'omonimo torrente
 Otro o Ortro – figura della mitologia greca

Altri progetti